Części miast:
 Siekierki – część Warszawy
 Siekierki (właśc. Młyniska) – potoczna nazwa części miasta Krynica Morska, w woj. pomorskim

3 miejscowości w Polsce: 
 Siekierki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin 
 Siekierki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn 
 Siekierki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia

Zobacz też 
 
 Siekierki Małe, Siekierki Wielkie, Elektrociepłownia Siekierki